La Ribera de Maurí és un curs d'aigua de la Catalunya del Nord, a les comarques del Rosselló, catalana, i de la Fenolleda, occitana.

Neix en aquesta darrera comarca, a prop i a llevant de la vila de Sant Pau de Fenollet, per la unió de dos petits còrrecs locals, i s'adreça cap a llevant marcant un traçat molt sinuós que travessa la meitat oriental del terme de la capital de la Fenolleda i després el terme de Maurí sencer, fins que arriba al termenal amb Talteüll, ressegueix aquest termenal entre Maurí i Talteüll, fins que arriba al límit amb Estagell. Aleshores la Ribera de Maurí es decanta cap al sud-est i va a desembocar a l'Aglí en terme d'Estagell.

Referències 

Cursos d'aigua del Rosselló
Geografia de la Fenolleda
Estagell
Geografia de Talteüll
Rieres de Catalunya
Sant Pau de Fenollet